Viken peut désigner :

Toponyme 

Viken, un comté du sud de la Norvège ;
Viken, un district historique du sud de la Norvège ;
Viken, une localité de Scanie, en Suède.

Patronyme 
Gunnar Viken, un homme politique norvégien ; 
Tore Viken Holvik, un snowboarder norvégien ;
Tove Kari Viken, un homme politique norvégien.

Autres 
IF Viken, un club de football suédois.